Der Kanton Port-sur-Saône ist ein französischer Wahlkreis in den Arrondissements Lure und Vesoul im Département Haute-Saône in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Sein Hauptort ist Port-sur-Saône. 

Der Kanton besteht aus 46 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur landesweiten Neuordnung der französischen Kantone im März 2015 gehörten zum Kanton Port-sur-Saône die 17 Gemeinden Amoncourt, Auxon, Bougnon, Breurey-lès-Faverney, Chaux-lès-Port, Conflandey, Équevilley, Flagy, Fleurey-lès-Faverney, Grattery, Le Val-Saint-Éloi, Mersuay, Port-sur-Saône, Provenchère, Scye, Vauchoux und Villers-sur-Port. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 161,25 km km2. Er besaß vor 2015 den INSEE-Code 7020.

Portsursaone